Споттисвуд () — фамилия шотландского происхождения.

Известные носители:
 Споттисвуд, Джон (1565—1639) — архиепископ Глазго (1603—1615) и Сент-Эндрюса (1615—1639), крупнейший церковный деятель Шотландии начала XVII века.
 Споттисвуд, Роджер (род. 1945) — канадский и американский кинорежиссёр, продюсер, монтажёр и сценарист.
 Споттисвуд, Уильям (1825—1883) — британский математик и физик.

См. также 
 Эйткен, Споттисвуд
 
 Спотсвуд